Ксенофоры:
 Ксенофоры  — второе название семейства брюхоногих моллюсков ксенофорид.
 Ксенофоры () — род брюхоногих моллюсков из семейства ксенофорид.